Lacazella är ett släkte av armfotingar. Lacazella ingår i familjen Thecideidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Lacazella